Świerzowa – szczyt w Beskidzie Niskim

2 miejscowości w Polsce:
 Świerzowa Polska
 Świerzowa Ruska